Les Decii Mi sont des membres d'une branche de la gens des Decii.

 Publius Decius Mus, consul en 340 av. J.-C. ;
 Publius Decius Mus, fils du précédent, quatre fois consul de 312 à 295 av. J.-C. ;
 Publius Decius Mus, petit-fils du premier, fils du précédent, consul en 279 av. J.-C. ;